Vlahović je lahko:
 Vlahović, Glina
 Vlahović (priimek)
Vlahovići